Nositeli příjmení Lér jsou tyto osoby:

 Leopold Lér (1928 – 2013) – český a československý ekonom a politik, ministr financí České socialistické republiky a ČSSR, poslanec ČNR a FS za normalizace
 Martin Lér (* 1978) – český internetový publicista
 Ondřej Lér (1954–2004) – český ekonomický novinář a publicista

Česká příjmení